Osoby o tym nazwisku:
 Sylwia Sommerlath – królowa Szwecji, żona króla Szwecji Karola XVI Gustawa
 Walther Sommerlath – niemiecki biznesmen